Эфраи́н Эскуде́ро (; род. 15 января 1986, Сан-Луис-Рио-Колорадо) — мексиканский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2006 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Bellator, Fight Nights, ACB и др. Победитель восьмого сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Биография 
Эфраин Эскудеро родился 15 января 1986 года в городе Сан-Луис-Рио-Колорадо штата Сонора. Во время учёбы в университете в США серьёзно занимался борьбой, в частности занимал седьмое место в зачёте национального юниорского студенческого первенства, получил статус всеамериканского спортсмена.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в июне 2006 года, в первом же раунде заставил своего соперника сдаться с помощью удушающего приёма. Начинал карьеру в небольших аризонских промоушенах Rage in the Cage и Cage Supremacy — неизменно выходил из всех поединков победителем. Поскольку в то время он ещё оставался студентом, выступал исключительно во время летних каникул.

The Ultimate Fighter 
Имея в послужном списке десять побед и ни одного поражения, в 2008 году Эскудеро попал в число участников восьмого сезона популярного бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. Благополучно преодолел отборочный этап лёгкого веса и под вторым номером был выбран в команду тренера Антониу Родригу Ногейры. Далее на стадиях четвертьфиналов и полуфиналов так же одержал победы, после чего в финале встретился с Филлипом Новером и выиграл у него единогласным решением судей, став таким образом победителем всего реалити-шоу. Победу он посвятил своему отцу, который умер незадолго до этого, а также всем, кто потерял любимых.

Ultimate Fighting Championship 
Благодаря успешному выступлению на TUF Эскудеро получил возможность подписать эксклюзивный контракт на шесть боёв с крупнейшей бойцовской организацией мира Ultimate Fighting Championship. Планировался его бой против Джереми Стивенса, но из-за травмы он вынужден был отказаться от этого поединка и позже вышел в октагон против Коула Миллера, эффектно отправив того в нокаут.

В январе 2010 года его победная серия прервалась, он встретился с Эваном Данэмом и в третьем раунде в результате успешно проведённого рычага локтя вынужден был сдаться. Мексиканец терпел болевой приём до последнего, и многим зрителям даже показалось, что его рука была сломана, однако позже в Твиттере он успокоил фанатов, сообщив только лишь о повреждении сухожилия. Полученная травма руки оказалась не серьёзной, и уже спустя несколько месяцев Эскудеро взял верх над Дэном Лозоном, переиграл его по очкам, хотя в третьем раунде был лишён одного очка за удар в пах.

Несколько последующих планируемых поединков сорвались из-за травм, в итоге его соперником стал бразилец Шарлес Оливейра. Эскудеро не смог уложиться в рамки лёгкой весовой категории, но бой всё равно состоялся в промежуточном весе — в третьем раунде мексиканский боец попался в удушающий приём со спины в стойке и сдался. После этой неудачи покинул организацию, став вторым победителем TUF, уволенным из UFC досрочно.

Другие промоушены 
Покинув UFC, Эскудеро выступал в различных менее престижных промоушенах в США и Мексике. Одержал в общей сложности пять побед, в том числе успешно выступил на турнире организации Bellator. Единственное поражение в этот период потерпел в мае 2011 года единогласным решением судей от бразильца Фабрисиу Камойнса на турнире промоушена Tachi Palace Fights.

Возвращение в UFC 
В 2011 году Эскудеро вернулся в UFC, но долго здесь не задержался — проиграл по очкам Джейкобу Волкманну и Маку Данцигу.

Третий приход в UFC 
В период 2013—2014 годов Эфраин Эскудеро с переменным успехом дрался в небольших промоушенах, одержав три победы и потерпев три поражение. Тем не менее, ему был дан шанс ещё раз заявить о себе в UFC. Планировался его бой в организации против бразильца Франсиску Триналду, однако позже его заменили другим бразильцем Леонарду Сантусом — в итоге Эскудеро проиграл единогласным судейским решением.

В 2015 году несколько поправил своё положение, взяв верх над Родригу де Лимой и Дрю Добером, но закончил год очередным поражением — на сей раз от Леандру Силвы.

В апреле 2016 года вышел в клетку против американца Кевина Ли, имел достаточно неплохие шансы на победу, перебивая того в стойке, однако за счёт нескольких успешных тейкдаунов Ли повернул ход боя в свою пользу и выиграл единогласным решением. На этом поражении сотрудничество Эскудеро с UFC окончательно подошло к концу.

Поздняя карьера 
Эскудеро остался в смешанных единоборствах в качестве действующего бойца и в последующие годы побывал на многих турнирах в разных частях света. Один из наиболее значимых соперников этот период — бразилец Фабрисиу Геррейру, которого он победил решением судей в марте 2017 года.

Дважды Эскудеро выступал в России, на турнирах российских промоушенов Fight Nights и Absolute Championship Berkut встречался с Ахмедом Алиевым и Мусой Хаманаевым соответственно, но обоим проиграл.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|30-16
|Расул Шовхалов
|Единогласное решение
|ACA 98
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|30-15
|Амирхан Адаев
|Раздельное решение
|ACA 92
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Варшава, Польша
|
|-
| Поражение
| align=center|30-14
| Глейсон Тибау
| Единогласное решение
| Golden Boy Promotions: Liddell vs. Ortiz 3
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Инглвуд, США
| 
|-
|Победа
|align=center|30-13
|Джейсон Хай
| Техническая сдача (гильотина)
|PFL 2
|
|align=center| 3
|align=center| 0:35
|Чикаго, США
|
|-
|Победа
|align=center|29-13
|Хорхе Лопес
| Сдача (удушение сзади)
|Lux 002
|
|align=center| 1
|align=center| 4:59
|Мехико, Мексика
|
|-
|Поражение
|align=center|28-13
|Муса Хаманаев
| Единогласное решение
|ACB 74
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Вена, Австрия
|
|-
|Победа
|align=center|28-12
|Бруно Мурата
|Единогласное решение
|Lux Fight League: Tampico
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Тампико, Мексика
|
|-
|Победа
|align=center|27-12
|Фабрисиу Геррейру
|Единогласное решение
|Conquer FC 3
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Окленд, США
|
|-
|Поражение
|align=center|26-12
|Ахмед Алиев
|Раздельное решение
|Fight Nights Global 59
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Химки, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|26-11
|Нельсон Карвалью
|Раздельное решение
|European Beatdown 1
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Монс, Бельгия
|
|-
|Победа
|align=center|25-11
|Коси Мацумото
|Единогласное решение
|Vale Tudo Japan 8th
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ураясу, Япония
|
|-
|Поражение
|align=center|24-11
|Кевин Ли
|Единогласное решение
|UFC 197
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 24-10
| Леандру Силва
| Единогласное решение
| UFC Fight Night 78
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Монтеррей, Мексика
|
|-
| Победа
| align=center| 24-9
| Дрю Добер
| Сдача (гильотина)
| UFC 188
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:54
| Мехико, Мексика
|
|-
| Победа
| align=center| 23-9
| Родригу де Лима
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Henderson vs. Thatch
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Брумфилд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 22-9
| Леонарду Сантус
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Bigfoot vs. Arlovski
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Бразилиа, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 22-8
| Юха-Пекка Вайникайнен
| TKO (удары руками)
| Superior Challenge 10
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:48
| Хельсингборг, Швеция
| 
|-
| Поражение
| align=center| 21-8
| Дакота Кокрейн
| Единогласное решение
| RFA 13
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Линкольн, США
|
|-
| Победа
| align=center| 21-7
| Луис Паломино
| Единогласное решение
| CFA 12: Sampo vs. Thao
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Корал-Гейблс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 20-7
| Зак Сурдика
| Единогласное решение
| Bellator 100
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Финикс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 19-7
| Маркус Эдвардс
| Раздельное решение
| Sparta Combat League: Live at the Stampede
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Грили, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-7
| Жоржи Патину
| Раздельное решение
| Max Sport: 13.2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-6
| Тайсон Гриффин
| Единогласное решение
| RFA 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-5
| Мак Данциг
| Единогласное решение
| UFC 145
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Атланта, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-4
| Джейкоб Волкман
| Единогласное решение
| UFC 141
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 18-3
| Сесар Авила
| Сдача (гильотина)
| Bellator 55
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:55
| Юма, США
|
|-
| Победа
| align=center| 17-3
| Майк Рио
| Единогласное решение
| CFA 2: McCorkle vs. Hayes
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Майами, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 16-3
| Фабрисиу Камойнс
| Единогласное решение
| TPF 9: The Contenders
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лемор, США
|
|-
| Победа
| align=center| 16-2
| Аше Боуман
| Единогласное решение
| XCage: Predators
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Тихуана, Мексика
|
|-
| Победа
| align=center| 15-2
| Джереми Ларсен
| Сдача (рычаг локтя)
| Rage In The Cage 148
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:21
| Чандлер, США
|
|-
| Победа
| align=center| 14-2
| Альфредо Мартинес
| Сдача (удушение сзади)
| Desert Rage Full Contact Fighting 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:14
| Сомертон, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-2
| Шарлис Оливейра
| Сдача (удушение сзади)
| UFC Fight Night: Marquardt vs. Palhares
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:25
| Остин, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 13-1
| Дэн Лозон
| Единогласное решение
| UFC 114
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 12-1
| Эван Данэм
| Сдача (рычаг локтя)
| UFC Fight Night: Maynard vs. Diaz
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:59
| Фэрфакс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 12-0
| Коул Миллер
| KO (удары руками)
| UFC 103
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:36
| Даллас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-0
| Филлип Новер
| Единогласное решение
| The Ultimate Fighter: Team Nogueira vs Team Mir Finale
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 10-0
| Томми Вагнер
| Сдача (удары руками)
| Full Moon Fighting
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:12
| Пуэрто-Пеньяско, Мексика
|
|-
| Победа
| align=center| 9-0
| Эрик Риган
| Сдача (удушение сзади)
| Rage in the Cage 99
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:15
| Тусон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-0
| Джон Кекс
| Сдача (треугольник)
| Cage Supremacy 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:04
| Тусон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-0
| Ти Джей Заса
| Сдача (удушение сзади)
| Cage Supremacy
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:43
| Тусон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Питер Ньюшеллер
| Сдача (удушение сзади)
| Rage in the Cage 96
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:13
| Тусон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Хосе Родригес
| Сдача (треугольник)
| Rage in the Cage 95
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:29
| Фаунтин-Хиллс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Ник Стоун
| Сдача (рычаг локтя)
| Rage in the Cage 93
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:25
| Сомертон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Майк Смит
| Сдача (удушение сзади)
| Rage in the Cage 92: Cronin vs Vigil
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:57
| Финикс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Джо Кронин
| Единогласное решение
| Rage in the Cage 84: Celebrity Theatre
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Финикс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Крис Колладо
| Сдача (удушение)
| Rage in the Cage 83: Rampage
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Фаунтин-Хиллс, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Мексики